Le qualificazioni del singolare  del Bank Austria Tennis Trophy 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Bank Austria Tennis Trophy 2005 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Thierry Ascione (primo turno)
 Nicolás Almagro (Qualificato)
 Gilles Simon (ultimo turno)
 Dick Norman (ultimo turno)

 Antony Dupuis (Qualificato)
 Simon Greul (ultimo turno)
 Jean-René Lisnard (Qualificato)
 Łukasz Kubot (primo turno)

Qualificati 

 Rainer Eitzinger
 Nicolás Almagro

 Jean-René Lisnard
 Antony Dupuis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2005